Lista przewodniczących Organizacji Wyzwolenia Palestyny:
 Ahmad Szukajri 1964 – 1969
 Jasir Arafat luty 1969 – 11 listopada 2004
 Mahmud Abbas od 11 listopada 2004

Palestyński ruch niepodległościowy